Lady Marmalade – brano musicale delle Labelle del 1974
Lady Marmalade – singolo delle Labelle del 1974 contenente l'omonimo brano
Lady Marmalade – singolo di Nanette Workman del 1975, cover di Lady Marmalade
Lady Marmalade – singolo di Mongo Santamaría del 1975, cover di Lady Marmalade
Lady Marmalade – singolo di Sabrina Salerno del 1987, cover di Lady Marmalade
Lady Marmalade – singolo dei Lady Marmalade del 1987, cover di Lady Marmalade
Lady Marmalade – singolo delle All Saints del 1987, cover di Lady Marmalade
Lady Marmalade – singolo di Christina Aguilera, Lil' Kim, Mýa e Pink del 2001, cover di Lady Marmalade